Az 1988. évi nyári olimpiai játékok férfi teniszversenyét a cseh Miloslav Mečíř nyerte az amerikai Tim Mayotte.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Stefan Edberg (Elődöntős)
  Tim Mayotte (Döntős)
  Miloslav Mečíř (Bajnok)
  Henri Leconte (Második kör)
  Brad Gilbert (Elődöntős)
  Emilio Sánchez (Második kör)
  Anders Järryd (Harmadik kör)
  Andrei Chesnokov (Első kör)

<ol start="9">
  Darren Cahill (Második kör)
  Jakob Hlasek (Harmadik kör)
  Ronald Agenor (Első kör)
  Amos Mansdorf (Harmadik kör)
  Martín Jaite (Negyeddöntős)
  John Fitzgerald (Első kör)
  Slobodan Živojinović (Második kör)
  Luiz Mattar (Első kör)

Tábla

Döntők

Források 
 Eredmények 

F1